Säuberlich ist der Familienname folgender Personen:

 Günther Albin Säuberlich (1864–1946), deutscher evangelisch-lutherischer Missionar
 Heinrich Ferdinand Säuberlich (1808–1885), Baccalaureus, Lehrer und Landtagsabgeordneter
 Kurt Säuberlich (1904–1971), deutscher Metallurg
 Lu Säuberlich (eigentlich Liselotte Säuberlich-Lauke; 1911–1976), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Otto Säuberlich (1853–1928), deutscher Verleger

Siehe auch:
 Seuberlich